Concrete Block House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Concrete Block House (614 N. 4th Ave., Phoenix, Arizona), NRHP-Nr. 83003455
 Concrete Block House (640 N. 6th Ave., Phoenix, Arizona), NRHP-Nr. 83003456
 Concrete Block House (618-620 N. 4th Ave., Phoenix, Arizona), NRHP-Nr. 83003457